Јун Со-Ји или Јун Сој () је јужнокорејска глумица, рођена 5. јануара 1985. године у Јужној Кореји.

|-
| 2006. || || -{Gootbai sollo}- || Чунг Су-хи ||
|-
| 2005. || Мач без сенке || -{Muyeong geom}- || -{Yeon So-ha }- ||
|-
| 2005. || || -{Yeokjeon-ui myeongsu}- || -{Oh Soon-hee }- ||
|-
| 2005. || || -{Arahan jangpung daejakjeon}- || -{Wi-jin}- ||
|-
| 2004. || || -{Saranghanda malhaejwo}- || -{Su Young-Chae}- ||
|-
| 2001. || || -{HakGyo 4}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

 

Рођени 1985.
Јужнокорејски глумци